Miejscowości w USA:
 Medicine Lodge – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
Gminy w USA:
 Medicine Lodge (ang. Medicine Lodge Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber